Parnac ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Parnac (Indre) im Département Indre
 Parnac (Lot) im Département Lot